Rhinotia hemistictus — вид жуков из семейства Belidae. Систематика вида не устоялась, некоторые учёные относят его к роду Orthorhynchoides.

Длина тела насекомого около 2,5 см. Способны к полёту. Питаются в том числе листьями акации.

Обитают в лесистой местности в Австралии (кроме её засушливо-пустынной центральной части), в том числе в Новом Южном Уэльсе.

Примечания 

Belidae
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1848 году